Bregy oder Brégy ist der Familienname folgender Personen:

 Björn Bregy (* 1974), Schweizer Kampfsportler
 Edelbert W. Bregy (Edelbert Werner Bregy; * 1946), Schweizer Künstler 
 Georges Bregy (* 1958), Schweizer Fußballspieler und -trainer
 Philipp Matthias Bregy (* 1978), Schweizer Politiker (CVP)
 Wiktor Brégy (1903–1976), polnischer Sänger (Tenor), Opernregisseur und Musikpädagoge

Brégy steht für:
 Brégy, Gemeinde im Département Oise, Frankreich